Sunrise з англійської мови перекладається як «схід Сонця». Інші значення:

Музика 
 Sunrise — український павер-метал гурт із Києва
 Sunrise Avenue — фінський поп-рок гурт
 Sunrise Sessions — альбом американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings
 Blues at Sunrise — живий альбом Альберта Кінга
 Dead By Sunrise — сольний проект Честера Беннінгтона

Компанії 
 Sunrise — японська аніме студія

Інше 
 Справа Arctic Sunrise — кримінальна справа
 Arctic Sunrise — криголам

Див. також 
 Санрайз